Финал Кубка Испании по футболу 1993/1994 состоялся 20 апреля 1994 года. «Реал Сарагоса» оказалась удачливее «Сельты» в серии послематчевых пенальти после того как команды не смогли поразить друг друга в основное и дополнительное время матча.

Путь к финалу

Финал

Примечания 

1994
События 20 апреля
Апрель 1994 года
Спорт в Испании в 1994 году
Испания
Матчи ФК «Сельта»
Матчи ФК «Реал Сарагоса»
Спортивные соревнования в Мадриде